El acrónimo ATO puede referirse a:
 Assemble To Order, uno de los ambientes básicos de manufactura.
 Automatic Train Operation, sistema de Operación Automática de Trenes.

Siglas